В парному жіночому розряді тенісного турніру Estoril Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Петра Мандула і Патріція Вартуш виграли титул, у фіналі перемігши пару Марет Ані і Еммануель Гальярді 63-7, 7-63, 6-2.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чемпіонки)
 Єлена Костанич /  Барбара Ріттнер (1-ше коло)

 Крісті Богерт /  Магі Серна (півфінал)
 Тетяна Пучек /  Олена Татаркова (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Portugal Open